Poco ima više značenja:
 Poco (Alesandrija)
 Poco (Asti)
 Poco (Kremona)
 Poco (Kuneo)
 Poco (Forli-Čezena)
 Poco (Mačerata)
 Poco (Masa-Karara)
 Poco (Padova)
 Poco (Parma)
 Poco (Peruđa)
 Poco (Peskara)
 Poco (Pordenone)
 Poco (Salerno)
 Poco (Sondrio)
 Poco (Verona)
 Poco (Vibo Valencija)
 Poco (Vičenca)